Amerikai Egyesült Államok
 North Wilkesboro, (Észak-Karolina)
 Wilkesboro (Észak-Karolina)
 Wilkesboro (Oregon)